Суди́мир — топоним в России. Распространён в Калужской области.

 Судимир — железнодорожная станция (тип населённого пункта) в Жиздринском районе, входит в состав сельского поселения «Деревня Младенск».
 Судимир — станция Московской железной дороги, расположена в границах сельского поселения «Деревня Младенск» Жиздринского района
 Судимир — деревня в Жиздринском районе, в составе сельского поселения «Село Овсорок».